Elektrobank steht für
die Bank für elektrische Unternehmungen, ein Finanzierungsunternehmen der Elektroindustrie, siehe Elektrowatt
das 1997 als Single veröffentlichte Musikstück Elektrobank der britischen Band The Chemical Brothers